Ральф Смарт (; 1908, Лондон, Англия — 12 февраля 2001, Боуэн, Квинсленд, Австралия) — английский кинорежиссёр, продюсер, сценарист.

Биография 
Ральф Смарт родился в Англии в австралийской семье. Он начал работать в Великобритании с Энтони Асквитом, а позже с Майклом Пауэллом, которому помог с «Quota quickies»: снять малобюджетные низкопробные кинофильмы, чтобы выполнить юридическое обязательство перед британской индустрией.

Во время Второй мировой войны Смарт поступил на службу в Королевские австралийские Военно-воздушные силы в 1942 году, где служил до 1945 года. Впоследствии он, вернувшись в Австралию, работал на Rank Organisation и Ealing Studios, чтобы снять несколько фильмов, включая Bitter Springs (1950), в котором обыграна тема плохого обращения с молодыми австралийскими аборигенами.

Возвратившись в Великобританию, Смарт стал влиятельной фигурой в телевидении, которую запомнят как создателя сериала «Опасный Человек», также известного как «Тайный агент» в США. Он выступал в качестве режиссёра или сценариста многих телесериалов и фильмов, включая сериалы 1950-х годов «Приключения Робин Гуда» и «Человек-невидимка».

В 2000 году Смарт был награждён Орденом Австралии «за заслуги в развитии австралийской киноиндустрии».

В конце жизни Смарт уединяется в Австралии и умирает 12 февраля 2001 года, в Боуэне, Квинсленд.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Article linking three seminal TV shows
 Ralph Smart & Hannah Weinstein & British TV

Кинорежиссёры Австралии